Kasonde peut faire référence à : 
 Francis Kasonde (né en 1986), footballeur international zambien.
 Linda Kasonde (1978-), juriste zambienne.